Шмельц () — коммуна в Германии, в земле Саар.

Входит в состав района Саарлуис. Население составляет 16 697 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 58,64 км². Официальный код — 10 0 44 117.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Саара
Имперские деревни